El término El inquilino puede referirse a:

Cine
The Lodger: A Story of the London Fog, película de 1927 dirigida por Alfred Hitchcock;
El inquilino, película de 1957 dirigida por José Antonio Nieves Conde;
Le locataire, película de 1976 dirigida por Roman Polański;

Literatura
El inquilino, novela de Javier Cercas de 1989;

Televisión
El inquilino, serie de televisión emitida por Antena 3 durante 2004;
El inquilino, episodio de la serie británica de ciencia ficción Doctor Who, emitido en 2010.